

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 29, w tym 13 podstawowych
 Mostki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek
 Mostki – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Lubrza
 Mostki – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Mostki – część wsi Tarnawa w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Mostki – część wsi Zbydniów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Mostki – część wsi Koniuszowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna
 Mostki – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Mostki – część wsi Rychwałd w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna
 Mostki – część wsi Łękawica w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Mostki – część wsi Raciborsko w woj. małopolskim, w pow. wielicki, w gminie Wieliczka
 Mostki – część wsi Bartodzieje w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Tczów
 Mostki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Mostki – kolonia w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki
 Mostki – przysiółek wsi Żędowice w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Zawadzkie
 Mostki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jarocin
 Mostki – przysiółek wsi Łączki Kucharskie w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Mostki – część wsi Dylągówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Hyżne
 Mostki – przysiółek wsi Tarnopol w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Mostki – część wsi Brodnica Górna w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Mostki – przysiółek wsi Chorzenice w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Mostki – osada leśna w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Mostki – przysiółek wsi Nakło w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Lelów
 Mostki – część wsi Mikołajewice w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze
 Mostki – część wsi Przyłogi w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Smyków
 Mostki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Suchedniów
 Mostki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów
 Mostki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow.konińskim, w gminie Sompolno
 Mostki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra
 Mostki – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz

Miejscowość na Ukrainie 
 Mostki – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim

Miejscowości na Białorusi 
 Mostki – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Mostki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Jeziory
 Mostki – dawna leśniczówka, leżała na terenie obecnego w obwodu witebskiego, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki

Inne 
 Mostki – przystanek kolejowy w Mostkach, w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Nowe Mostki